Жабраилов  — чеченская фамилия. Известные носители:
 Жабраилов, Абдулла (род. 1982) — казахстанский борец греко-римского стиля, чемпион Азии.
 Жабраилов, Алихан Лукманович (1994) — российский борец вольного стиля.
 Жабраилов, Лукман Зайнайдиевич (род. 1962) — советский и молдавский борец, чемпион мира.
 Жабраилов, Руслан Зайнайдиевич (род. 1960) — советский борец, российский тренер.
 Жабраилов, Эльмади Зайнайдиевич (род. 1965) — советский и казахский борец, серебряный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы.